Surry megye (Észak-Karolina)
 Surry megye (Virginia)